

Personnalités

 Albert Dormoy (1862-1941), homme politique français, fils de Pierre Jacques Dormoy ;
 Auguste Dormoy (1876-1970), homme politique français ;
 Étienne Dormoy (1885-1959), pionnier franco-américain de l'aviation ;
 Jean Dormoy (1851-1898), homme politique français ;
 Marie Dormoy (1886-1974), femme de lettres française ;
 Marx Dormoy (1888-1941), homme politique français, fils de Jean Dormoy ;
 Philippe Dormoy (né en 1953), acteur français ;
 Pierre Jacques Dormoy (1825-1892), ingénieur et homme politique bordelais ;
 Roger Dormoy (1914-1984), directeur de la photographie français.

Toponyme
 La station Marx Dormoy est une station du métro parisien située sur la ligne 12, dans le  de Paris.
 Le Bois Dormoy est une forêt urbaine située dans le  de Paris.
 Les rues Marx-Dormoy en France.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme